Il doppio del torneo di tennis Tampa Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Martin e Derrick Rostagno che hanno battuto in finale Kelly Jones e Jared Palmer 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Assente
 Patrick McEnroe /  Jonathan Stark (primo turno)

 Ken Flach /  Rick Leach (primo turno)
 Kelly Jones /  Jared Palmer (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tampa Open 1993
ATP Tour 1993